Церковь ветра, или Часовня горы Роккё  — церковь, расположенная на горе Роккё, , район Кобе, Япония. Церковь была построена в 1986 году по проекту архитектора Тадао Андо, ставшего лауреатом Притцкеровской премии в 1995 году. Одно из трёх зданий в трилогии религиозных христианских сооружений вместе с Церковью света и .

Примечание

Ссылки 

Здания, спроектированные Тадао Андо
Культовые сооружения Японии